Obránce může být člověk, který něco brání. Označení se také používá:

ve sportu
Hráč, který se snaží zabránit útoku soupeřního týmu:
 Obránce (lední hokej)
 Obránce (fotbal)
 Obránce (baseball)

ocenění, trofej
 Obránce roku (KHL) – trofej pro nejproduktivnějšího obránce východoevropské ligy KHL
 Nejlepší obránce (ELH) – ocenění pro nejlepšího obránce české hokejové extraligy

Externí odkazy